

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 23 апреля

Международные 
  — Всемирный день книг и авторского права (1996).
  — День английского языка в ООН (2010).
  — День испанского языка в ООН (2010).

Национальные 
  — День немецкого пива (1516).
  — Сан-Хорхе (День Святого Георгия).
  — День национальной независимости и детей Турции (1920).

Профессиональные 
  — День психолога.

Религиозные

Католицизм 
 Память святителя Адальберта, епископа Пражского (997 год);
 Память святителя Герхарда, епископа Тульского (994 год).

Православие23 апреля 2017 года // Православие и мир, православный календарь, 2017 г. 
 Память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (около 249—251 годов);
 Память священномученика Флегонта Понгильского, пресвитера (1938 год);
 Память мученика Димитрия Вдовина (1942 год);
 Память мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (около 380 года);
 Память священномученика Григория V, патриарха Константинопольского (1821 год).

Именины 
 Католические: Адальберт (Войтех), Юрий.
 Православные: Александр, Африкан, Зенон, Максим, Григорий, Терентий, Фёдор, Яков.

События 
См. также: :Категория:События 23 апреля

До XIX века 
 215 до н. э. — на Капитолийском холме в Риме воздвигнут Храм Венеры.
 303 — по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.
 997 — возле Гданьска убили епископа Праги, проповедника Адальберта, который позже был канонизирован церковью.
 1066 — расчётный пролёт кометы Галлея, открытой в 1758 году Эдмундом Галлеем.
 1348 — английский король Эдуард III основывает орден Подвязки.
 1533 — англиканская церковь расторгает брак между Екатериной Арагонской и английским королём Генрихом VIII.
 1597 — состоялась премьера спектакля по пьесе Шекспира «Виндзорские проказницы», на которой присутствовала английская королева Елизавета I.
 1605 — провозглашение русским царём Фёдора Годунова.
 1633 — Швеция заключила с германскими князьями Протестантский союз против католиков.
 1656 — Собор русских церковных иерархов постановил отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.
 1662 — Коннектикут объявлен британской колонией.

XIX век 
 1836 — в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанного А. С. Пушкиным.
 1851 — выпущена первая почтовая марка Канады. Её автором был создатель железнодорожной сети страны, инженер Сэндфорд Флеминг.
 1867 — королева Виктория и император Наполеон III отклонили план строительства туннеля под Ла-Маншем.
 1889 — в письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: «Краткость — сестра таланта».
 1896 — в Нью-Йорке прошёл первый в Америке киносеанс.

XX век 
 1906 — с 23 апреля по 8 мая в Стокгольме прошёл IV (Объединительный) съезд РСДРП.
 1907 — Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.
 1911 — в Санкт-Петербурге открылась Международная воздухоплавательная выставка.
 1913 — спуск на воду «Аквитании», единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.
 1918
Издан декрет СНК РСФСР «О национализации внешней торговли», устанавливающий государственную монополию внешней торговли.
Гватемала объявила войну Германии, вступив в Первую мировую войну на стороне Антанты.
 1928 — Верховный суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами» (физическими лицами).
 1929 — с 23 по 29 апреля прошла XVI конференция ВКП(б), на которой был принят 1-й пятилетний план.
 1932
 В соответствии с решением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» распустились все писательские организации, на месте которых создаётся единый Союз советских писателей.
 В Стратфорд-он-Эйвоне был открыт Королевский шекспировский театр, который проводит шекспировские фестивали.
 1935 — принята новая конституция Польши.
 1941 — принц Нородом Сианук избран королём Камбоджи.
 1942 — в Германии объявлена сельскохозяйственная повинность для мальчиков 14-16 лет и девочек 16-17 лет.
 1948 — первая арабо-израильская война: Израильтяне отбивают морской порт Хайфа.
 1951 — учреждён Олимпийский комитет СССР.
 1954
 В НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.
 Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Австралией после предоставления ею политического убежища перебежчику Владимиру Петрову. Восстановлены они будут только через пять лет.
 1956 — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.
 1957 — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-7» под руководством В. А. Ведерникова и Н. А. Белова.
 1959 — создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).
 1964
 Вышло постановление Совмина СССР, согласно которому студии грамзаписи и заводы грампластинок переходили в подчинение Министерства культуры. 
 Прошёл первый спектакль в театре на Таганке.
 1965 — в космос запущен первый советский спутник связи «Молния-1».
 1967 — стартовал советский космический корабль «Союз-1», пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из-за аварии корабля Владимир Комаров погиб.
 1968 — первые десятичные монеты Британии 5 пенсов и 10 пенсов переданы на подготовку к переходу на десятичную систему.
 1971 — группа «Rolling Stones» выпускает альбом Sticky Fingers.
 1974 — на острове Бали (Индонезия) произошла катастрофа авиалайнера Boeing 707 компании Pan American, в результате которой погибли 107 человек.
 1975 — в Киеве открылся Украинский музей книги.
 1982 — выход компьютера ZX Spectrum.
 1985
 Апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашён курс на проведение «перестройки».
 Первый в Китае ресторан «Макдоналдс» открылся в Пекине.
 1986 — начались первые после второй мировой войны регулярные пассажирские рейсы дирижаблей, когда воздушное судно «Скайшип 500-02» компании «Эршип Индастриз» четырежды в день начало выполнять экскурсионные полёты над Лондоном.
 1989 — последний концерт Герберта фон Караяна (с Венским Филармоническим оркестром)
 1990
 Намибия становится 160-м членом ООН и 50-м членом Британского Содружества.
 76 % жителей Карл-Маркс-Штадта (Германия) проголосовали за то, чтобы вернуть городу его прежнее название Хемниц.
 1991
 Во время встречи в Ново-Огарёво президентом СССР М. С. Горбачёвым и руководителями 9 республик подписано заявление о принципах нового Союзного договора.
 На Украине принят закон о свободе совести.
 1992 — в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети «Макдоналдс» (на 700 мест).
 1993 — в Эритрее под эгидой ООН проводится референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей голосует за независимость от Эфиопии.
  — Вторая чеченская война: засада на колонну 51-го парашютно-десантного полка под Сержень-Юртом.

XXI век 
 2007 — во многих странах мира, по инициативе ООН, началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.
 2018 — в результате протестов в Армении, премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку.
  — в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в штате Имо в Нигерии погибло более 100 человек

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 23 апреля

До XIX века 
 1737 — Джозайя Мартин (ум.1786), последний коронный губернатор провинции Северная Каролина.
 1775 — Уильям Тёрнер (ум.1851), английский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист и гравёр.
 1791 — Джеймс Бьюкенен (ум.1868), американский политик, 15-й президент США (1857-1861).

XIX век 
 1804 — Мария Тальони (ум.1884), итальянская балерина.
 1830 — Владимир Жемчужников (ум.1884), русский поэт, один из создателей образа Козьмы Пруткова.
 1835 — Николай Помяловский (ум.1863), русский писатель-прозаик.
 1850 — Георгий Судейкин (уб.1883), подполковник Отдельного корпуса жандармов, один из руководителей политического сыска в России.
 1857 — Руджеро Леонкавалло (ум.1919), итальянский композитор.
 1858 — Макс Планк (ум.1947), немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики, нобелевский лауреат (1918).
 1867 — Йоханнес Фибигер (ум.1928), датский микробиолог и патологоанатом, лауреат Нобелевской премии (1926).
 1870 — Василий Ягодин (расстрелян в 1937), протоиерей, святой Русской православной церкви.
 1876 — Артур Мёллер ван ден Брук (ум.1925), немецкий писатель, переводчик, публицист, идеолог нацистской Германии.
 1880 — Михаил Фокин (ум.1942), русский и американский танцовщик, хореограф, один из создателей современного балета.
 1889 — Иван Берсенев (ум.1951), актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР.
 1891 — Сергей Прокофьев (ум.1953), русский советский композитор, пианист, дирижёр, народный артист РСФСР.
 1896 — Мате Залка (наст.имя Бела Франкль; погиб в 1937), венгерский революционер, писатель-антифашист.
 1895 — Найо Марш (ум.1982), новозеландская детективная писательница, театральный деятель.
 1899
 Семён Жаворонков (ум.1967), советский военачальник, маршал авиации.
 Бертиль Олин (ум.1979), шведский экономист, лауреат Нобелевской премии (1977).

XX век 
 1902
 Павел Арманд (ум.1964), советский кинорежиссёр, сценарист, автор песен.
 Хальдоур Кильян Лакснесс (урожд. Хальдоур Гвюдйоунссон; ум.1998), исландский писатель, поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии (1955).
 1905
 Юрий Бажанов (ум.1975), советский военачальник, маршал артиллерии (1965).
 Фёдор Вершинин (ум.1976), советский офицер-подводник, Герой Советского Союза.
 1908 — Иван Ефремов (ум.1972), советский писатель-фантаст и палеонтолог.
 1910 — Исидор Барух (погиб в 1941), партизан, Народный герой Югославии.
 1918
 Александр Пономарёв (ум.1973), советский футболист и футбольный тренер.
 Морис Дрюон (ум.2009), французский писатель, лауреат Гонкуровской премии.
 1919 — Олег Пеньковский (расстрелян в 1963), полковник ГРУ Генштаба ВС СССР, обвинённый в шпионаже и измене Родине.
 1920 — Григорий Тютюнник (ум.1961), советский и украинский поэт и писатель-прозаик.
 1923 — Аврам Дэвидсон (ум.1993), американский писатель-фантаст.
 1925
 Аида Манасарова (ум.1986), советский и российский кинорежиссёр, сценарист, композитор.
 Вадим Людвиковский (ум. 1995), советский джазовый дирижёр, композитор, аранжировщик, пианист.
 1926 — Джеймс Патрик Данливи (ум.2017), американский и ирландский писатель, один из создателей жанра «чёрного юмора».
 1928 — Ширли Темпл (ум. 2014), американская актриса и политик.
 1930 — Дюваль Хехт (ум. 2022), американский гребец, олимпийский чемпион.
 1933 — Валентин Бубукин (ум. 2008), советский футболист, чемпион Европы (1960).
 1936 — Рой Орбисон (ум.1988), американский певец, композитор, гитарист, пионер рок-н-ролла.
 1939 — Лев Прыгунов, советский и российский актёр театра и кино, художник, поэт, народный артист РФ.
 1940 — Булат Минжилкиев (ум.1997), советский киргизский и российский оперный певец (бас), народный артист СССР.
 1941 — Пааво Липпонен, финский политический деятель, премьер-министр Финляндии (1995-1999 и 1999-2003).
 1942 — Кен Аулетта, американский писатель и журналист.
 1943 — Энтони Эспозито, канадско-американский хоккеист, вратарь.
 1944 — Наталья Нестерова, художница, одна из ведущих мастеров карнавализма в русском искусстве последней четверти XX в.
 1946 — Анатолий Бышовец, футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР.
 1954
 Владимир Акулов, белорусский живописец и график, художник-авангардист.
 Майкл Мур, американский кинорежиссёр-документалист, лауреат премии «Оскар».
 1955
 Джуди Дэвис, австралийская актриса кино и телевидения, лауреат «Золотого глобуса» и др.наград.
 Урмас Отт (ум.2008), советский и эстонский тележурналист.
 1957 — Павел Смеян (ум. 2009), советский и российский музыкант, певец, композитор, актёр театра и кино.
 1960 — Вячеслав Дудка, российский государственный деятель, губернатор тульской области (2005-2011).
 1975 — Йоун Тоур Биргиссон, вокалист и гитарист исландской пост-рок-группы «Sigur Rós».
 1977
 Араш Лабафзаде, ирано-шведский певец, танцор, композитор и продюсер.
 Джон Сина, американский рестлер.
 1979
 Самппа Лаюнен, финский двоеборец, трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Лаури Юлёнен, музыкант, певец, лидер финской рок-группы «The Rasmus».
 Джейми Кинг, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.
 1980 — Рохани Кокс, австралийская баскетболистка.
 1983 — Даниэла Гантухова, словацкая теннисистка, бывшая пятая ракетка мира.
 1984 — Александра Костенюк, российская шахматистка, гроссмейстер, 12-я чемпионка мира.
 1985 — Рэйчел Скарстен, канадская актриса.
 1986 — Свен Крамер, нидерландский конькобежец, 4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
 1988
 Александра Гуркова, российская поп-певица, актриса и фотомодель.
 Юля Паршута, российская актриса кино и телевидения, певица, автор песен и композитор.
 1989 — Анастасия Баранова, российско-американская актриса.
 1990 — Дев Патель, британский актёр индийского происхождения.
 1991 — Мерседес Чампаи, шведская и российская певица. 
 1995 — Джиджи Хадид, американская супермодель палестинского происхождения.
 1999 — Сон Че Ён, южнокорейская певица и рэпер, участница гёрл-группы «Twice».

XXI век 
 2001 — Ли Ю Бин, южнокорейская шорт-трекистка, олимпийская чемпионка.
 2018 — принц Луи Кембриджский, сын принца Уильяма, внук принца Чарльза и правнук британской королевы Елизаветы II.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 23 апреля

До XIX века 
 1616
 Инка Гарсиласо де ла Вега (р.1539), перуанский историк и писатель.
 Мигель де Сервантес Сааведра (р.1547), испанский писатель.
 Уильям Шекспир (р.1564), великий английский поэт и драматург.

XIX век 
 1847 — Эдуард Губер (р.1814), русский поэт и переводчик.
 1850 — Уильям Вордсворт (р.1770), английский поэт-романтик.
 1851 — Михаил Лазарев (р.1788), русский адмирал, участник трёх кругосветных плаваний, один из первооткрывателей Антарктиды.
 1861 — Алексей Ермолов (р.1772), российский военачальник и государственный деятель.
 1879 — Владимир Аммон (р.1827), российский художник, академик живописи.

XX век 
 1915 — Руперт Брук (р.1887), английский поэт-романтик.
 1924 — Павел Новгородцев (р.1866), русский философ, лидер кадетской партии.
 1934 — Карстен Борхгревинк (р.1864), норвежский полярный исследователь, первый человек, ступивший на берег Антарктиды.
 1939 — покончил с собой Георгий Прокофьев (р.1902), советский воздухоплаватель, командир стратостата «СССР-1».
 1942 — Пётр Лазарев (р.1878), русский советский физик, биофизик, геофизик, педагог, академик АН СССР.
 1945 — погиб Нур Баян (р.1905), татарский поэт.
 1952 — Элизабет Шуман (р.1885), немецкая певица (сопрано).
 1954 — Рудольф Беран (р.1887), чешский политик, премьер-министр Чехословакии (1938-1939).
 1969 — Кшиштоф Комеда (р.1931), польский пианист и композитор.
 1975 — Уильям Хартнелл (р.1908), британский актёр. 
 1976
 Александр Хряков (р.1903), советский архитектор.
 Вера Кетлинская (р.1906), советская писательница и сценаристка.
 1978 — Иван Переверзев (р.1914), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1984 — Виктор Монюков (р.1924), актёр, театральный режиссёр, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1985 — Сергей Юткевич (р.1904), режиссёр театра и кино, художник, педагог, теоретик кино, народный артист СССР.
 1986
 Отто Премингер (р.1905), австрийско-американский кинорежиссёр, актёр и продюсер.
 Юрий Гуляев (р.1930), певец (баритон), народный артист СССР.
 1988 — Артур Майкл Рамсей (р.1904), 100-й архиепископ Кентерберийский (1961-1974).
 1990 — Полетт Годдар (р.1911), американская киноактриса.
 1992 — Сатьяджит Рей (р.1921), индийский кинорежиссёр, сценарист и композитор.
 1993 — Сесар Чавес (р.1927), американский правозащитник, борец за социальные права трудящихся и мигрантов.
 1996 — Памела Трэверс (р.1899), английская писательница австралийского происхождения.
 1998 — Джеймс Эрл Рэй (р.1928), убийца Мартина Лютера Кинга.

XXI век 
 2007 — Борис Ельцин (р.1931), первый Президент России (1991-1999).
 2010 — Борис Литвинов (р.1929), советский и российский физик-ядерщик, академик РАН.
 2011 — Норио Ога (р.1930), японский музыкант и предприниматель, глава корпорации "Sony" (1982-1995).

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Терентий Маревный.
 Солнце в этот день в голубых и розовых маревах.
 Крестьяне на Руси подметили: Коли солнце в туманной дымке будет в этом году хороший урожай хлеба, а коли выкатится из-за гор, как на ладонь яро на землю ляжет, то придётся землю перепахивать, сызнова сеять.

См. также

Примечания